Battaglia dello Stretto di Dover (1602) – combattuta nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 1602 tra spagnoli e olandesi durante la guerra degli ottant'anni
 Battaglia dello Stretto di Dover (1916) – combattuta nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 1916 tra tedeschi e britannici durante la prima guerra mondiale.
 Battaglia dello Stretto di Dover (1917) – combattuta nella notte tra il 20 e il 21 aprile 1917 tra tedeschi e britannici durante la prima guerra mondiale.